Амстердамский договор о внесении изменений в Договор о Европейском союзе, договор об учреждении Европейских сообществ и некоторые связанные с этим акты, широко известен как Амстердамский договор. Был подписан 2 октября 1997 года и вступил в силу 1 мая 1999 года. Внёс существенные изменения в договоре о Европейском союзе, который был подписан в Маастрихте в 1992 году. Чётко прописаны условия вступления в ЕС, включены шенгенские соглашения, изменена нумерация статей и параграфов учредительных договоров.

См. также 
 Договоры Европейского союза
 Парижский договор
 Римский договор
 Договор слияния
 Маастрихтский договор
 Лиссабонский договор

Примечания

Ссылки 
 EU treaties | European Union — портал «Европа»
 Chronological overview — EUR-Lex — портал «EUR-Lex»
 Полный текст Амстердамского договора
 Договор о Европейском союзе (в редакции Амстердамского договора — pdf 203Kb)
 Договор об учреждении Европейского сообщества (в редакции Амстердамского договора) — pdf 488Kb)
 Маастрихтский и Амстердамский договоры
 История Европейского союза — Амстердамский договор
 Европейский форум по проблемам инвалидности: Путеводитель по Амстердамскому договору (Одностраничный вариант)
 Амстердамский договор Европейский навигатор

Евроинтеграция
Договоры Европейского союза
История Европейского союза